Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1972 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Billie Jean King (prvakinja)
  Evonne Goolagong (tretji krog)
  Chris Evert (polfinale)
  Rosie Casals (četrtfinale)
  Margaret Court (polfinale)
  Nancy Gunter (prvi krog)
  Françoise Dürr (tretji krog)
  Virginia Wade (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1972